Mistrovství světa ve florbale žen 1997 bylo první mistrovství světa žen. Konalo se ve Finsku od 3. 5. do 10. 5. 1997, ve městech Godby a Mariehamn, které se nacházejí v provincii Alandy. Navázalo na jeden předchozí ročník mistrovství Evropy žen.

Zvítězilo Švédsko. Česko skončilo šesté.

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 9. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Rakousko a Japonsko sestoupily do Divize B.

All Star tým 
Brankářka –  Lena Schjölin
Obrana –  Pirjo Haukamaa,  Jenny Magnusson
Útok –  Åsa Karlsson,  Brigitte Lersbryggen,  Helena Lindberg

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Finsku
Florbal v roce 1997
Sport v Mariehamnu
Sportovní události ve Finsku
Sport ve Finsku v roce 1997